Чемпіонат Угорщини з футболу 2004—2005 — 103-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МАТАВ Шопрон взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Угорщини 2004—2005.
2. З клубу МТК було знято 1 очко через заборгованість із заробітної плати екс-тренеру Шандору Еґерварі.
3. З клубу Фегервар було знято 3 очки через заборгованість із заробітної плати чотирьом екс-гравцям.
4. З клубу Бекешчаба Елоре було знято по 2 очки за кожен тур, починаючи із 27-го через через заборгованість перед Угорською федерацією, а також пізніше було знято ще 7 очок.
5. Після закінчення сезону клуб Діошдьйор-Балатон змінив назву на Діошдьйор.
6. На початку сезону клуб Фегервар мав назву Відеотон. Вона була змінена 9 вересня 2004 року після того, як компанія відкликала право використовувати своє ім'я.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2004—2005
Угорщина
Угорщина
2004 в угорському спорті
2005 в угорському спорті